

Верхнє — село, Куртамиський округ, Курганська область

Верхнє — озеро на кордоні Канади та США

Верхнє — село, Львівська область, Самбірський район
 Верхнє — колишнє місто в Луганській області (відоме також, як Третя Рота), з 1938 року — місто, з 1965 року введене до складу міста Лисичанська
 Верхнє — колишнє село Лебединського району Сумської області зняте з обліку 28 квітня 2007 року
 Верхнє — озеро в Українських Карпатах